Charles Cagniard de Latour (1777-1859) – ingegnere, fisico e accademico francese
 Sirena di Cagniard de Latour – dispositivo meccanico in grado di generare suoni a una frequenza determinata e regolabile